

Маннсвілл — місто, штат Оклахома
 Маннсвілл — селище в окрузі Джефферсон, штат Нью-Йорк

 Маннсвілл — селище в окрузі Медісон, штат Нью-Йорк